Die Fotbollsallsvenskan 1968 war die 44. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 15. April und dem 27. Oktober 1968 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

In einem spannenden Titelkampf, in dem vier Mannschaften punktgleich die Meisterschaft beendeten, holte Östers IF als Aufsteiger zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal und ließ Vorjahresmeister Malmö FF sowie IFK Norrköping und Djurgårdens IF hinter sich. Zum ersten Mal seit der Spielzeit 1961, als mit IF Elfsborg ebenfalls ein Aufsteiger Meister wurde, konnten beide Aufsteiger die Klasse halten. Als Absteiger mussten Helsingborgs IF und der schwedische Rekordmeister Örgryte IS die schwedische Eliteklasse in Richtung Division 2 verlassen. Den Meister trennten letztlich nur elf Punkte vom Tabellenletzten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1968
Fußballsaison 1968